Cadderly Bonadieu (Cadderly Bonaduce en anglais) est un personnage apparaissant dans les Royaumes oubliés, univers de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.
Il a été créé par R.A. Salvatore pour une série de livres dont il est le personnage principal. C'est un prêtre, Élu de Dénéïr, dieu des glyphes et de toutes les icônes. Son but est de créer une cathédrale « l'Envol de l'Esprit », où tous les prêtres de toutes les divinités du bien pourront se rassembler et célébrer leur culte. Une fois son projet réalisé, Cadderly peut alors s'intéresser à ceux qui ont besoin d'aide ou aux fauteurs de troubles.

Généralités

Apparence 
D'une taille d'environ  80, pesant un peu moins de , Cadderly est un homme dans la trentaine, avec des yeux gris pétillants et des cheveux bruns bouclés. C'est un bel homme, dont le sourire avenant invite à la confiance. Lorsqu'il est en colère, son regard furieux peut alors vite devenir implacable. Durant la construction du temple de « l'Envol de l'Esprit », Cadderly est obligé d'utiliser la magie, ce qui le vieillit prématurément. Dénéïr décide de le récompenser en lui rendant graduellement l'apparence correspondant à son âge réel.

Personnalité 
À l'époque où il grandissait au sein de la "Bibliothèque édifiante" dans les Monts du Flocon, Cadderly était un jeune homme sympathique, extrêmement curieux de la vie et de ses aspects insolites. Bien qu'il n'ait pas été particulièrement enclin à l'apprentissage de sorts ou de techniques de combat, c'est un excellent lutteur. Cadderly est maintenant une personne transformée. Il est si sincère dans son rôle d'Élu de Dénéïr qu'il en a fait son engagement le plus fort, plus fort encore que son dévouement pour sa bien-aimée Danica. Il est toujours chaleureux et aimable, horrifié par la mort et la destruction, bien que son vécu ait tempéré ce dernier trait de caractère.

Par exemple, alors qu'il avait des cauchemars à l'idée de tuer le prêtre qui avait déchaîné le fléau du Chaos, il ne repense jamais à la mort de son père ni à la destruction du vampire Kierkan Rufo. Cadderly croit en la justice tempérée par l'indulgence, comme lorsque la magicienne Dorigen se retrouve sans défense devant lui. Elle avait causé de grandes destructions aussi les amis de Cadderly le pressaient de la tuer; mais le jeune prêtre n'a pu s'y résoudre. Au lieu de cela, il lui brisa les doigts avec son bâton de marche, de façon qu'elle ne puisse plus invoquer de sort.

Seule la menace d'un mal absolu peut distraire Cadderly de sa tâche d'achever l'Envol de l'Esprit. Néanmoins, les personnes malfaisantes ou celles qui ont de mauvaises intentions seront repérées. Une des facultés de Cadderly consiste en effet à voir des images sur les épaules des gens, images qui reflètent toutes leurs pensées et leurs envies. Un assassin laissera donc voir des êtres diaboliques et hargneux, dotés de vilaines griffes noires dégoulinantes. Un homme pensant à son épouse bien-aimée montrera l'image d'une dame heureuse berçant leur enfant.

Habileté au combat 
Cadderly n'a jamais eu l'intention de s'engager au combat en tant que prêtre de Dénéïr. Ses toupies (qu'il a fabriquées d'après un livre ancien qui les évoquait) était à l'origine destinées à l'amusement, et son arbalète aux carreaux à l'Huile d'Impact était conçue pour souffler les obstacles plutôt que pour combattre. Néanmoins, le cours de ses aventures rendit nécessaire sa participation au combat.

Lorsqu'il avait à combattre, il préférait toujours laisser l'initiative à ses alliés plus au fait de tactique et de stratégie, ce qui ne veut pas dire qu'il était lâche. Il pouvait désarmer et réduire à l'impuissance ses adversaires avec ses toupies et n'hésitait pas à utiliser ses carreaux explosifs contre les morts-vivants. C'est par accident qu'il tua d'un carreau le prêtre maléfique Barjin, un acte qui obscurcit l'esprit de Cadderly durant longtemps. Avec l'expérience, Cadderly fut amené à utiliser de plus en plus souvent des armes de mêlée, comme son bâton de marche à tête de bélier.

Finalement, son lien avec Dénéïr devint si fort que les sorts devinrent la plus puissante de ses armes. En tant qu'Élu du Seigneur des Glyphes et des Icônes, Cadderly n'a guère besoin de prier préalablement à l'acquisition de ses sorts. Grâce au Chant de l'Harmonie Universelle, il peut accéder au sort de son choix au moment même de le lancer. Il a dû affronter des ennemis tels des Drows, des vampires, des démons supérieurs, ainsi que des dragons antiques, et même des artefacts maléfiques tels Crenshinibon et Ghearufu, et est toujours sorti vainqueur de ces affrontements.

Objets magiques 
Le bâton de marche à tête de bélier de Cadderly est une arme à usages multiples. Fabriqué en argent comme un bâton Bô, il peut être utilisé dans un combat de mêlée. Cadderly peut également enlever la tête de bélier et utiliser le tube comme une sarbacane. Ayant été enchanté par un de ses amis sorciers, son souffle peut briser les os. Son baudrier contient jusqu’à 50 carreaux d’arbalète : des pointes munies d’une fiole d'huile d’impact, conçues pour s’écraser et exploser au contact de la cible. Cadderly détient également un tube doté d’un sort de lumière permanent, dont l’ouverture réglable permet de concentrer la lumière en un mince faisceau ou au contraire d’éclairer de larges zones (une des inventions de Cadderly, un flash magique).

Histoire

L’enfance 
Cadderly est le fils d’Aballister Bonadieu et de son épouse, dont le nom n’est pas parvenu jusqu’à nous. Aballister était un sorcier extrêmement talentueux mais également victime d’une obsession. Il poussa ses pouvoirs jusqu’à leur limite, et jusqu’à la limite de son propre contrôle. Un jour, il dépassa les bornes: il invoqua une épée magique qui tua son épouse et fut chassé de la Bibliothèque Edifiante. Cadderly ne se souvient que du visage de sa mère et de quasiment rien d’autre, y compris son nom. Avery, le Directeur de la Bibliothèque, prit alors Cadderly sous son aile, assumant le rôle de père adoptif. Cadderly vécut alors une enfance insouciante au sein de la Bibliothèque Édifiante.

Le Fléau du Chaos 
Presque vingt ans plus tard arriva le Temps des Troubles et le père de Cadderly, Aballister, rencontra l’avatar de la déesse Talona, qui lui donna le nom de Druzil, un diablotin des Abysses, en lui indiquant que ce dernier était en possession d‘informations qui lui donneraient accès à un grand pouvoir. L’avatar faisait référence à la potion appelée Fléau du Chaos (Le poison ultime), une recette que Druzil avait trouvée dans un antique grimoire lorsqu’il était dans les Abysses. Créer cette potion pour plaire à Talona, et conquérir une région entière, devint alors son obsession. Aballister passa deux années à en rassembler tous les ingrédients, sacrifiant pour ce faire de nombreuses vies. Lorsqu’il l’eut terminée et testée sur un membre de la secte combattante du Château-Trinité (qui devint alors enragé au point de défier le chef de la secte avec une rage incroyable, et qui continua à se battre une fois son cerveau transpercé d’un poignard planté au sommet de son crâne, bien qu’il finisse par perdre ce combat), il nomma la potion Tuanta Quiro Miancy, que l’on pourrait traduire en L'Horreur Éminemment Fatale, titre du plus haut prêtre de Talona, insultant de ce fait son plus grand rival dans la secte des prêtres de Château Trinité, en plaçant ainsi la potion au-dessus du prêtre lui-même aux yeux de Talona.

Lorsque la potion fut élaborée, le chef-prêtre du maléfique Château-Trinité, Barjin, sollicita le droit de l'utiliser au combat. Après avoir jeté sur la bouteille un sort empêchant son ouverture par toute personne qui n'aurait pas été innocente, il l'apporta à la Bibliothèque Edifiante et berna Cadderly afin qu'il l'ouvre. Il plaça la bouteille dans les caves de la Bibliothèque Edifiante, d'où se répandirent les vapeurs à travers toute la Bibliothèque, provoquant la déshinibition des personnes qui s'y trouvaient, tout en lançant un charme de Suggestion incitant toute personne à agir en fonction de ses désirs les plus secrets.

Barjin se dirigea vers les catacombes de la Bibliothèque Édifiante et répandit la potion. Il s'en dégagea un brouillard invisible qui s'infiltra vers le haut, affectant tous les résidents et les visiteurs de la Bibliothèque qui donnèrent libre cours à leurs plus audacieux fantasmes. Il fallut les efforts conjugués de Cadderly, Danica, des frères Larmoire et d'un druide héroïque nommé Newander pour arriver à détruire Barjin ainsi qu'une armée de morts vivants qu'il avait assignée à la garde de la bouteille maudite. La bouteille fut neutralisée en l'immergeant dans de l'eau bénite et en empêchant toute future ouverture. Lors de la bataille finale contre Barjin, Cadderly tua accidentellement le prêtre maléfique d'un carreau doté d'huile d'impact tiré par son arbalète (qui est une de ses ré-inventions sur le modèle d'une arbalète drow). Cet homicide involontaire remplit Cadderly de culpabilité et de trouble intérieur, dont il ne put se débarrasser que longtemps après.

Plus tard, après que Cadderly, Danica, Ivan et Pikel eurent sauvé le royaume elfe Shilmista, ils se séparèrent, Danica, Ivan et Pikel s'en retournant à la Bibliothèque Edifiante tandis que Cadderly allait à Carradoon où les Masques de la Nuit tentèrent de l’assassiner. Se déroule ensuite une série d’évènements à l’occasion desquels Rufo trahira ses compagnons par trois fois, la dernière coûtant la vie à Avery Schell, mentor et père adoptif de Cadderly. Lorsque Cadderly prit connaissance de cette dernière, il maudit Rufo par une marque de Dénéïr: l’image d’une bougie éteinte au-dessus d’un œil fermé, une variation du symbole sacré de Dénéïr. Cette marque dégageait une horrible puanteur. Rufo est averti que toute tentative pour recouvrir la marque se traduira par une brûlure qui lui traversera le crâne jusqu’à le tuer. La suite des évènements conduira Cadderly à tuer Aballister. Druzil, souffrant de la mort d’Aballister, tombe sur Rufo et le convainc de retourner à la Bibliothèque Edifiante, en lui faisant croire que le Fléau du Chaos viendrait à bout de sa marque d’infamie. Rufo boit la potion et vomit son sang jusqu’à tomber raide mort.

Il revient plusieurs jours plus tard sous la forme d’un Maître Vampire, gorgé de la puissance de la potion et personnifiant ainsi Tuanta Quiro Miancay. La créature tue presque tout le monde dans la Bibliothèque Edifiante jusqu’à ce que Cadderly arrive. Après plusieurs duels sans véritable vainqueur, Cadderly finit par débarrasser la Bibliothèque Édifiante du Fléau du Chaos, de Rufo et de ses sbires. La Bibliothèque Édifiante a définitivement perdu son caractère sacré. Cadderly rend visite à Deneir et détruit la Bibliothèque après avoir rassemblé et mis de côté tous les livres et artefacts irremplaçables, pour créer, au bout de cinq années, le temple de l’Envol de l’Esprit.

Devenu un Élu
Après la défaite de Barjin, Aballister n’avait plus de rival au sein de Château-Trinité. Aballister fut dans un premier temps partagé à l’idée d’envoyer Barjin attaquer la bibliothèque, vraisemblablement, ou en tout cas en partie, du fait que son fils y résidait ; mais à mesure que le pouvoir de celui-ci augmentait et qu’il se révélait un adversaire frontal à ses plans, Aballister lui en voulait de plus en plus, au fur et à mesure que grandissait la menace que Cadderly représentait.

Cadderly était bourrelé de remords et plein de dégoût après avoir tué Barjin et durant quelque temps se montra résolument opposé à l’idée de tuer quiconque, même ses ennemis. Comme ses compagnons et lui-même faisaient échec à une grande offensive des armées de Château-Trinité dans le bois elfique de Shilmista, Cadderly affronta les questions morales qui le tourmentaient et décida de ne pas occire, alors qu’il en avait l’occasion, la puissante magicienne Dorigen qui avait appuyé l'assaut de l’armée du Mal. Au lieu de cela, il la dépouilla de ses objets magiques et lui brisa les doigts de façon qu’elle ne puisse plus incanter.

Alors qu’il n’avait jamais été particulièrement versé dans les rituels et invocations de l’ordre auquel il appartenait, Cadderly fut encore plus troublé lorsque de nouveaux pouvoirs commencèrent à se révéler à lui durant la bataille pour le royaume elfique. Après la bataille, Cadderly quitta la forêt pour réfléchir aux différentes questions qui le taraudaient et commença à trouver des réponses à la lecture du Livre de l’Harmonie Universelle, le livre sacré de son ordre, celui du dieu Dénéïr. Alors que la désinvolture de Cadderly envers les rituels de son ordre lui attirait la désapprobation de la hiérarchie de la Bibliothèque, Dénéïr semblait au contraire apprécier la tendance à la remise en question chez Cadderly et en fit donc l’un de ses Élus. À force de lire continuellement le Livre, Cadderly commença à approcher l’essence du pouvoir de Dénéïr, qui lui parvint sous la forme d’une mélodie sans cesse présente dans sa tête, à laquelle il pouvait avoir accès en la chantant.

De plus en plus préoccupé par la menace que représentait Cadderly pour ses projets, Aballister avait engagé pour le tuer une bande d'assassins aussi sauvage qu'efficace. Alors que lui et ses amis s'occupaient des sbires qui en voulaient à sa vie, des tueurs connus sous le nom de Masques de la Nuit, Cadderly se sentait de plus en plus en harmonie avec la musique de son dieu, renforçant ainsi son pouvoir, au point de tuer la quasi-totalité de la bande de assassins, dont un dénommé Fantôme qui prenait possession de ses victimes grâce à un artefact maléfique, connu sous le nom de Ghearufu. Ce faisant, ils libérèrent du pouvoir de Fantôme, un firbolg nommé Vander, qui se joignit à eux dans un esprit de vengeance et les mena au Château-Trinité.

Lors d'une halte à la Bibliothèque Edifiante avant son expédition vers Aballister et Château-Trinité, Cadderly rencontra son mentor qui l'encouragea à poursuivre dans la voie qu'il avait choisie. Ces encouragements, s'ajoutant à sa foi croissante en Dénéir et à ses propres pouvoirs, l'amena à la décision radicale de dominer par magie l'esprit du doyen de la Bibliothèque afin de l'empêcher de s'immiscer dans les plans de Cadderly. Il décida également d'emporter le Ghearufu, persuadé qu'il était préférable de le détruire plutôt que de le laisser et risquer que les étudiants de la Bibliothèque soient incapables de résister à ses attraits lors de son étude.

Le Jugement Dernier de Crenshinibon
Crenshinibon est le vrai nom de l'éclat de cristal mentionné par R.A. Salvatore dans L'Éclat de cristal. Cadderly apprit son existence lors du passage de Drizzt Do'Urden à l'Envol de l'Esprit - ce dernier était alors à la recherche d'un prêtre, avec l'espoir d'apprendre où se trouve son père Zaknafein. Cadderly l'aida en soutirant le nom d'Errtu à son vieil ennemi Druzil. Lorsqu'il apprit l'existence de Crenshinibon, Cadderly admit qu'il serait en mesure de trouver un moyen de le détruire si Drizzt pouvait le lui apporter. Malheureusement, Drizzt se fit dérober l'éclat par la bande de mercenaires drows Bregan D'aerthe.

Ironie du sort, ce sont deux scélérats, Jarlaxle et Artemis Entreri, qui apportent l'éclat de Cristal à Cadderly, et lui demandent de le détruire. Au début, Cadderly et Danica demandent juste à Entreri de leur remettre l'éclat mais celui-ci invoque le fait qu'il est le seul, à sa connaissance, capable de résister à l'appel de Crenshinibon. Pikel, Ivan, Danica, Jarlaxle, Entreri et Cadderly forment donc une alliance temporaire et décident d'apporter Crenshinibon au dragon Hephaestus afin qu'il soit détruit par le souffle de ce dernier. La présence de Jarlaxle est nécessaire car il est indispensable de plonger l'artefact sensitif dans une obscurité magique puis de le faire brûler au feu d'un antique et puissant Dragon Rouge. Bien évidemment, le dragon ne se laisse pas faire très facilement et, par ailleurs, les anciens sbires de Jarlaxle, Rai-Guy Teyachumet - de Ched Nassad -, ainsi que Berg'inyon Baenre et Kimmuriel Oblodra - tous deux de Menzoberranzan - convoitent également l'éclat de cristal. Finalement, Artémis Entreri tue Berg'inyon et, alors que Rai-Guy détient l'éclat, celui-ci, ainsi qu'un Illithid - Yharaskrik, qui s'était secrètement allié à Kimmuriel pour détruire l'artefact - sont plongés dans une sphère d'obscurité créée par Jarlaxle: Rai-Guy et Yharaskrik sont carbonisés, et Crenshinibon détruit, lorsque Hephaestus souffle sa puissante flamme. Enfin, le pouvoir magique qui s'échappe de Crenshinibon lors de sa destruction, aveugle Hephaestus.

Personnages connexes
 Danica Maupoissant - Compagne de voyage, amante, amie, confidente, épouse.
 Ivan et Pikel Larmoire - Deux nains qui accompagnent Cadderly dans ses aventures.
 Aballister Bonadieu - Père de Cadderly.
 Avery Schell - Directeur de la Bibliothèque et père adoptif de Cadderly. Vampirisé par Kierkan Rufo et tué par une elfe.
 Pertelope - Mère adoptive de Cadderly. Fut l'Élue de Deneïr avant Cadderly et lui donna le Livre de l'Harmonie Universelle.
 Vander - Un firbolg libéré par Cadderly du pouvoir de Fantôme. A aidé Cadderly dans sa quête à Château-Trinité pour la neutralisation d'Aballister.
 Dorigen Kel Lamond - Une magicienne qui a appuyé l'assaut contre la Forêt de Shilmista. Plus tard elle se repentit et aida Cadderly en lui dévoilant le mot de pouvoir pour se servir des golems et de la demeure magique d'Aballister.
 Drizzt Do'Urden - Le célèbre aventurier est l'ami de Cadderly depuis que le Farfadet des Mers a échoué dans le lac Impresk à côté de l'Envol de l'Esprit.
 Jarlaxle - Le chef de Bregan D'aerthe est occasionnellement son allié quand les circonstances l'exigent.

Sources 
 R. A. Salvatore, Cantique, Pentalogie du Clerc (Livre 1), Fleuve noir, 1996.
 R. A. Salvatore, À l'ombre des forêts, Pentalogie du Clerc (Livre 2), Fleuve Noir, 1996.
 R. A. Salvatore, Les Masques de la Nuit, Pentalogie du Clerc (Livre 3), Fleuve Noir, 1996.
 R. A. Salvatore, La forteresse déchue, Pentalogie du Clerc (Livre 4), Fleuve Noir, 1997.
 R. A. Salvatore, Chaos cruel, Pentalogie du Clerc (Livre 5), Fleuve Noir, 1997.
 R. A. Salvatore, Vers la lumière, Le Monde d'Ombre-Terre, Fleuve Noir, 1998.
 R. A. Salvatore, Les ailes noires de la mort, la séquence d'Ombre-Terre, Fleuve Noir, 2006.
 D. Donovan, Forgotten Realms Hero's Lorebook, Wizards of the Coast, 1996.
 R. A. Salvatore, Le Roi fantôme, Transitions, Milady, 2010.

Personnage des Royaumes oubliés
Religieux de fiction